Alla deriva – nella nautica lo stato di un'imbarcazione che galleggia senza propulsione e senza vincoli

Cinema
 Alla deriva – film muto italiano del 1915 diretto da Enrico Guazzoni
 Alla deriva (Derelict) – film statunitense del 1930 diretto da Rowland V. Lee
 Alla deriva – film statunitense del 1993 diretto da Jon Jost
 Alla deriva - Adrift (Open Water 2: Adrift) – film statunitense del 2006 diretto da Hans Horn

Letteratura
 Alla deriva – romanzo giallo di Agatha Christie pubblicato nel 1948
 Alla deriva – graphic novel di Bryan Lee O'Malley pubblicata nel 2003

Televisione 
 Alla deriva (Adrift) – episodio della seconda stagione di Lost
 Alla deriva (Taken at the Flood) – episodio della decima stagione di Poirot